Manas steht für:

 Manas, früherer deutscher Name der Ortschaft Vnà im Kanton Graubünden, Schweiz
 Manas (Changji), Kreis im autonomen Bezirk Changji des Gebiets Xinjiang, Volksrepublik China
 Manas (Russland), städtische Siedlung in der Republik Dagestan, Russland
 Flughafen Manas, internationaler Flughafen nahe Bischkek, Kirgisistan
 Manas (Epos), mythologischer Held der kirgisischen Literatur
 (3349) Manas, nach diesem benannter Asteroid
 Manas (Berg), höchster Berg des Talas-Alatau
 Manas (Fluss), Nebenfluss des Brahmaputra durch Tibet/China, Bhutan und Indien
 Manas-Nationalpark, Nationalpark in Indien
 Manas (Mythologie), mythische Gestalten der Mandäer
 Manas (Philosophie), Begriff aus der hinduistischen Philosophie
 MANAŞ, MAN Türkiye A.Ş., die türkische Tochter von MAN
 Manas (Drôme), französische Gemeinde im Département Drôme
 Fluss in China, siehe Manasi He

Personen:
 Edgar Manas, Komponist der türkischen Nationalhymne
 Elisabeth Manas († 2014), österreichische Journalistin
 Sırapyon Manas, armenischer Schauspieler, Autor
 Sylvia Manas (1948–1977), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Mañas